Pommeret peut désigner :
 Pommeret, un patronyme représenté dans 4 régions en France et ayant un sens différent dans chaque région ;
 Pommeret, une commune du département des Côtes-d'Armor ;
 Ru du Pommeret, affluent de l'Yvette, départements des Yvelines.